Азенкур (; французское произношение ) — коммуна во Франции (регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй), с населением 308 человек, по состоянию на 2018 год. Коммуна расположена в 180 км к северу от Парижа, в 70 км к западу от города Лилль и в 55 км северо-западнее Арраса.

При Азенкуре 25 октября 1415 года, во время Столетней войны, английские войска Генриха V разгромили большее по численности французское войско под командованием Карла I д’Альбре. Сражение вошло в историю как Битва при Азенкуре.

Демография

Галерея

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 The Azincourt Alliance.

Коммуны департамента Па-де-Кале